

Саммергілл — місто, штат Нью-Йорк
 Саммергілл — місто, штат Пенсільванія
 Саммергілл Тауншип — селище в окрузі Кембрія, штат Пенсильванія
 Саммергілл Тауншип — селище в окрузі Кроуфорд, штат Пенсильванія